Karabin SWU
 Związek Wyzwolenia Ukrainy (SWU)
 SWU (jednostka) - jednostka zdolności separacyjnej w procesach wzbogacania materiałów rozszczepialnych i produkcji paliwa jądrowego